

Toponyme 
 Babeau-Bouldoux, commune française située dans le sud-ouest du département de l'Hérault, en région Occitanie.

Patronymes 
 Albert Babeau (1835 - 1914), historien français, spécialiste de la société sous l'Ancien Régime et de l'histoire de Troyes et de la Champagne ;
 Augustin Pierre Babeau (1768 - 1855), administrateur de l'hospice civil de Troyes en 1845 ;
 Olivier Babeau (1976 -  ), économiste, professeur en sciences de gestion et essayiste français ;
 Emmanuel Babeau (1967 -  ),  dirigeant d'entreprise français.

Références